Калињински рејон је назив административних и општинских рејона у Русији или некој другој земљи бившег СССР-а названих у част Михаила Ивановича Калињина.

Русија 
 Калињински рејон (Волгоградска област) (1935—1963)
 Калињински рејон (Горковска област) (1944—1957)
 Калињински рејон (Краснодарски крај)
 Калињински рејон (Московска област) (1946—1957)
 Калињински рејон (Саратовска област)
 Калињински рејон (Тверска област)
 Калињински рејон (Хабаровска Покрајина) (1926—1963)
 Калињински рејон (Новосибирск)
 Калињински рејон (Санкт Петербург)
 Калињински рејон (Уфа)
 Калињински рејон (Чебоксари)
 Калињински рејон (Чељабинск)

Друго 
 Калињински рејон — рејон у Јермянској ССР (1937—1991);
 Калињински рејон — рејон у Казашкој ССР (1928—1933);
 Калињински рејон — назив за Жајиљски рејон до 1993 године, Киргизија;
 Калињински рејон — рејон у Туркменији (1935—1992);
 Калињински рејон — рејон у Узбекистану до 1992;
 Калињински рејон (Доњецк) — рејон у Украјини.